Шутово — название нескольких населённых пунктов:

Россия 
 Шутово — хутор в Корочанском районе Белгородской области.
 Шутово — деревня в Харовском районе Вологодской области.
 Шутово — деревня в Санчурском районе Кировской области.
 Шутово — деревня в Антроповском районе Костромской области.
 Шутово — деревня в Городецком районе Нижегородской области.
 Шутово — село в Илекском районе Оренбургской области.
 Шутово — деревня в Красногородском районе Псковской области.
 Шутово — деревня в Куньинском районе Псковской области.
 Шутово — деревня в Калининском районе Тверской области.
 Шутово — деревня в Кимрском районе Тверской области.

Украина 
 Шутово — село в Березовском районе Одесской области.